Prihodiște este denumirea a două localități din județul Hunedoara, România:
 Prihodiște, o localitate în comuna Boșorod
 Prihodiște, o localitate în comuna Vața de Jos

Toponime românești
Toponime slave
județul Hunedoara